Eddleman ist der Name von

 Clyde D. Eddleman (1902–1992), US-amerikanischer General 
 Dwight Eddleman (1922–2001), US-amerikanischer Hochspringer und Basketballspieler